Anorexia Nervosa — французская симфоник блэк-метал группа.
 Anorexia Nervosa — нервная анорексия.